Капече — фамилия.

Известные носители:
 Капече, Карло Сиджизмондо (1652—1719) — итальянский либреттист.
 Капече, Чипионе